Pardonnez nos offenses est un film français de Robert Hossein sorti en 1956.
 Pardonnez nos offenses est un roman français écrit par Romain Sardou publié en 2002.